Streatley (Bedfordshire), een plaats in het Engelse Bedfordshire
 Streatley (Berkshire), een plaats in het Engelse Berkshire